Arik Armstead – giocatore di football americano statunitense
 John Armstead – attore e artista marziale irlandese
 Malcolm Armstead – cestista statunitense 
 Ray Armstead – ex velocista statunitense
 Ryquell Armstead – giocatore di football americano statunitense
 Terron Armstead – giocatore di football americano statunitense